Under a Violet Moon är den andra skivan av bandet Blackmore's Night som kom ut i juni 1999.

Låtlista
 Under a violet moon
 Castles and dreams
 Past time with good company
 Morning star
 Avalon
 Possum goes to Prague
 Wind in the willows
 Gone with the wind
 Beyond the sunset
 March the heroes home
 Spanish night(I remember it well)
 Catherine Howard's fate
 Fool's gold
 Durch den wald zum Bach haus
 Now and then
 Self portrait*

Rainbow cover*

Musikalbum 1999
Album av Blackmore's Night